Silver City kan avse:

Geografi

USA 
 Silver City, Iowa
 Silver City, Kalifornien
 Silver City, Mississippi
 Silver City, Nevada
 Silver City, New Mexico
 Silver City, North Carolina

Övrigt 
 Silver City (film), amerikansk film från 2004